Эро́ ( ,  ) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. Порядковый номер — 34. Административный центр — Монпелье.

Население — 1 062 617 человек (21-е место среди департаментов, данные 2010 года).

География 

Площадь территории — 6101 км². Через департамент протекают реки Од, Орб, Эро, Видурль (фр.) и др. На севере находится горная система Севенны.

В долинах теплый климат; растут миндальные, оливковые, тутовые деревья, фиговые деревья; развито виноделие. Полезные ископаемые: железо, каменный уголь, мрамор и лигнит.

Департамент включает 3 округа, 49 кантонов и 343 коммуны.

История 
Эро — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возник на территории бывшей провинции Лангедок. Название происходит от реки Эро.

Округа департамента Эро 

В департамент Эро входят округа:

 Монпелье
 Безье
 Лодев

Примечания

Литература

Ссылки 
 Prefecture website 
 Conseil Général website 
 Le Canal du Midi patrimoine de l’humanité